IFMIF (International Fusion Material Irradiation Facility) - międzynarodowy program naukowy stworzony do testowania materiałów zdatnych do użycia w elektrowni termojądrowej.

Zobacz też 
 ITER

Elektrownie jądrowe
Fizyka jądrowa